Цей список списків, містить посилання на списки міністрів урядів різних держав.

Азія 
 Списки міністрів Ізраїлю
 Списки міністрів Йорданії
 Списки міністрів Лівану
 Списки міністрів Палестини
 Списки міністрів Сирії

Європа 
 Списки міністрів Польщі
 Списки міністрів Росії
 Списки міністрів Румунії
 Списки міністрів України

Див. також 
 Список прем'єр-міністрів Швеції

Списки прем'єр-міністрів